

Sigle 
 Backup
 Business unit

Codici 
 BU – codice vettore IATA di SAS Braathens
 BU – codice FIPS 10-4 della Bulgaria
 BU – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-2 della Birmania
 BU – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Burgos (Spagna)
 BU – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Bauska (Lettonia)
 BU – codice ISO 3166-2:MK di Butel (Macedonia del Nord)

Trasporti 
 BU – sigla automobilistica internazionale del Burundi

Altro 
 bu – simbolo del bushel, unità di misura di volume
 BU – brilliant uncirculated o fior di conio, in numismatica, riferito allo stato di conservazione
 Bu – diminutivo di Majin Bu, personaggio di Dragon Ball